L'XL Bermuda Open è stato un torneo professionistico di tennis sulla terra, che faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si giocava annualmente a Paget nelle Bermuda su campi in terra rossa nella prima edizione e terra verde in tutte le altre.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Note

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open